

Слесін — місто в Конінському повіті Великопольського воєводства
 Слесін — гміна в Конінському повіті Великопольського воєводства
 Сьлесін — село в гміні Накло-над-Нотецем Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства